Томаш Клус () чешки је фолк-рок и поп-фолк певач, гитариста и глумац.

Биографија

Приватни живот 
Томаш је ожењен Тамаром. Има ћерку Џозефину и сина Алфреда.

Дискографија

Албуми

Филмографија 

|-
| 2009. || || -{Šejdrem}- || ||
|-
| 2009. || || -{Rytmus v patách}- || ||
|-
| 2011. || Тајна старих бумбара || -{Tajemství staré bambitky}- || Принц Јакуб || 
|-
| 2014. || Три браћа || -{Tři bratři}- || Јан ||
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1986.
Чешки певачи
Чешки глумци
Поп-фолк певачи